DIVX ou DivX sont des sigles qui désignent :
 DivX, un algorithme de compression vidéo ;
 DIVX, un ancien système aujourd'hui abandonné de DVD payant de .